Влади́мир Горде́ев:
 Гордеев, Владимир Анатольевич (1957—1986) — советский хоккеист.
 Гордеев, Владимир Дмитриевич (род. 1950) — советский мотогонщик.
 Гордеев, Владимир Петрович (1917—1988) — Герой Советского Союза.